.O Londrina Rugby é um clube de rugby da cidade de Londrina, do estado do PR, Brasil. Fundado em 2001. Filiado a Confederação Brasileira de Rugby e à Federação Paranaense de Rugby.
Disputa o Campeonato Paranaense de Rugby e o Super 16, Série A do Campeonato Brasileiro.

História 
Formado em 2001 por alunos de Ciência do Esporte / UEL. O Londrina Rugby Clube nasceu com o intuito de desenvolver um esporte pouco conhecido no Brasil.

Em seus 11 anos de história, o Londrina Rugby ampliou o número de atletas praticantes, tendo formado vários outros, que hoje jogam em equipes de ponta no cenário do rugby nacional, que tem como expoentes as equipes de São José Rugby Clube e SPAC. Em 2010 quatro de seus juvenis foram para a Seleção Paranaense, destes, 2 foram treinar com a Seleção Brasileira.

Resultados 
1º Lugar, Londrina Rugby Cup (Campeonato Paranaense) – 2005;
3º Lugar, Seven-a-Side São José, São Jose dos Campos – 2006;
4º Lugar, Campeonato Paranaense – 2006;
3º Lugar, Campeonato Paulista Interior (convidado), Presidente Prudente – 2006;
2º Lugar, Campeonato Paranaense – 2007;
3º Lugar, Taça Bronze, Campeonato Paulista do Interior, Presidente Prudente – 2007;
8º Lugar, Campeonato Brasileiro de Seven-a-Side – 2008;
3º Lugar, Campeonato Paranaense – 2008;
1º Lugar, Taça Bauru, Bauru – 2008;
3º Lugar, Taça Cascavel de Rugby Seven’s, Cascavel – 2008;
3º Lugar, Campeonato Paranaense – 2008;
2º Lugar, Campeonato Paranaense – 2009;
4º Lugar, Campeonato Paranaense – 2010;
4º Lugar, Campeonato Paranaense – 2011;
2º Lugar, Copa Paraná (Formato de 3 etapas) – 2011;
1º Lugar, Campeonato LOPAR - Etapa PRESIDENTE PRUDENTE - Liga do Oeste Paulista de Rugby (Convidado) – 2011;
3º Lugar, Taça John Swan – 2011;
4º Lugar, Feminino na Taça John Swan – 2011;
2º Lugar, Campeonato Paranaense – 2012;
2º Lugar, Campeonato Paranaense – 2013;

3º  Lugar, Campeonato Paranaense – 2014.

Elenco Masculino

Elenco Feminino

Ligações externas 
 
 
 
 

Times de rugby do Paraná
Fundações no Paraná em 2001